Plantele melifere sunt plantele care produc nectar și sunt vizitate de albinele care transformă nectarul în miere. În general toate plantele care sunt polenizate de către insecte produc nectar, pentru a le atrage. Capacitatea de producție a plantelor melifere este exprimată sub forma cantității de miere care se poate obține de pe un hectar cultivat cu acea plantă, în medie; în orice caz, producția de miere depinde foarte mult de starea vremii în perioada de cules, ca și de varietatea de plantă cultivată - de exemplu anumiți hibrizi de floarea soarelui sunt mult mai puțin productivi decât alții.

Plante melifere din România 
Tabelul următor cuprinde principalele plante melifere din România (nectaro-polenifere):

Note

Bibliografie 
 Eugen Mârza și Nicolae Nicolaide, Inițiere și practică în apicultură, Redacția de propagandă tehnică agricolă, București, 1990.

Legături externe 
 
  Plante melifere
  Plantes melliferes et polliniferes de France
  List of honey plants

Vezi și 
 Albină 
 Apicultură 
 Floare
 Miere
 Polenizare